Dasychira obliqua (Bethune-Baker)
 Dasychira obliqua (Collenette)